Niemcy:
 Korb – dzielnica Möckmühl
 Korb – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Rems-Murr

Osoby:
 Gerhard Korb – niemiecki genealog
 Irene Korb – niemiecka aktorka
 Pierre Korb – francuski piłkarz